Óscar de Araújo ist der Name folgender Personen:

* Óscar de Araújo (* 1982), osttimoresischer Politiker
 Óscar Leopoldino Pereira de Araújo (1950–1979), osttimoresischer Politiker und Freiheitskämpfer